Schwielochsee (gemeente)
 Schwielochsee (meer)